Гран-при Мексики 1968 года — двенадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1968 года. Автогонки прошли 3 ноября 1968 года на автодроме имени братьев Родригес.

В «Феррари» вернулся восстановившийся после травмы ноги Жаки Икс. Мойзес Солана заменил Марио Андретти за рулём третьего «Лотуса». Йо Зифферт впервые в карьере выиграл квалификацию, претенденты на чемпионский титул Хилл, Халм и Стюарт расположились соответственно на 3, 4 и 7 местах на старте. Старт выиграл Хилл, но в первом повороте его обошёл Джон Сёртис. К концу круга Хилл вернул лидерство, а на пятом круге уступил первое место прорвавшемуся вперёд Джеки Стюарту. На 11 круге из претендентов на чемпионский титул выбыл Денни Халм - поломка подвески его «Макларена» привела к вылету с трассы и остановке. Стюарт и Хилл боролись за лидерство до 51 круга, когда на машине шотландца возникли проблемы с двигателем и он откатился на седьмое место. Хилл выиграл гонку и второй в карьере титул чемпиона мира.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-4 Грэм Хилл

5-8 Джеки Стюарт

9-21 Грэм Хилл

22-24 Йо Зифферт

25-65 Грэм Хилл

Положение в чемпионате после Гран-при 

Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Мексики